Paixão Proibida — telenovela brasileira da década de 1960

Cinema
Look Back in Anger (1958) — filme com Richard Burton e Claire Bloon, exibido em Portugal como Paixão Proibida
 Jude (1996) — filme com Kate Winslet distribuído no Brasil como Paixão Proibida ou Jude - Paixão Proibida
 Onegin (1999) — filme com Ralph Fiennes rebatizado no Brasil como Paixão Proibida
 Silk (filme) — com Rachel Weisz, traduzido no Brasil como Paixão Proibida

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão